Тед Тарнер може да се односи на следеће особе:

 Тед Тарнер, амерички ТВ магнат.
 Тед Тарнер (гитариста), гитариста британског бенда „Вишбон Еш“ (-{Wishbone Ash}-).